El acrónimo EGA puede referirse a dos artículos distintos:

EGA, Enhanced Graphics Adapter, especificación estándar de IBM PC para visualización de gráficos.
EGA, Ecuato Guineana de Aviación, compañía aérea de Guinea Ecuatorial.
EGA, sistema de hándicaps en el deporte de golf, que sustituye al sistema CONGU.

En España:
Título EGA, Euskararen Gaitasun Agiria, certificado expedido por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco que acredita el conocimiento del idioma euskera tanto a nivel hablado como escrito.
EGA,  Encuesta General de Audiencias, publicada por el Estudio General de Medios (EGM), en España.
EGA,  Escuela Granadina de Ajedrez, en la ciudad de Granada, en España.
EGA, Asociación Eólica de Galicia, de Galicia, en España.